Ири́на Коккина́ки:
 Коккинаки, Ирина Валентиновна — российский искусствовед, редактор.
 Коккинаки, Ирина Владимировна (1943—2004) — советский и российский архитектурный критик.